Godwin steht für:

 Godwin von Wessex (um 1001–1053), Earl von Wessex
 (4252) Godwin, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Godwin (Idaho), im Twin Falls County
 Godwin (North Carolina), im Cumberland County

Godwin ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Reade Godwin-Austen (1889–1963), britischer Offizier der British Army
 Blake-More Godwin (1894–1975), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Bob Godwin (1911–1980), US-amerikanischer Boxer im Halbschwergewicht
 Catherina Godwin (1884–1958), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Chris Godwin (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler
 Edward William Godwin (1833–1886), englischer Architekt und Designer
 Elija Godwin (* 1999), US-amerikanischer Leichtathlet
 Francis Godwin (1562–1633), englischer Geistlicher und Schriftsteller
 Hannibal Lafayette Godwin (1873–1929), US-amerikanischer Politiker
 Harry Godwin (1901–1985), britischer Botaniker
 Henry Haversham Godwin-Austen (1834–1923), englischer Topograph, Geologe und Entdecker
 Herbert Godwin (1935–2006), englischer Rugby-Union-Spieler
 Joscelyn Godwin (* 1945), englischer Musikwissenschaftler, Übersetzer und Komponist
 Linda M. Godwin (* 1952), US-amerikanische Astronautin

 Mike Godwin (* 1956), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Autor, siehe Godwin’s law
 Mills E. Godwin (1914–1999), US-amerikanischer Politiker
 Neville Godwin (* 1975), südafrikanischer Tennisspieler
 Parke Godwin (1929–2013), US-amerikanischer Autor
 Patience Sonko-Godwin (* 1943), gambische Historikerin und Autorin
 Paul Godwin (1902–1982), deutsch-niederländischer Violinist und Orchesterleiter
 Peter Godwin, britischer Popmusiker
 Robert Alfred Cloyne Godwin-Austen (1808–1884), britischer Geologe
 Samson Godwin (* 1983), nigerianischer Fußballspieler
 Simon Godwin (* 1975), britischer Theaterregisseur und Theaterdirektor
 Ted Godwin (1933–2013), kanadischer Maler und Künstler
 Tom Godwin (1915–1980), US-amerikanischer SF-Autor

 William Godwin (1756–1836), englischer Schriftsteller und Anarchist

Siehe auch:
 Godwin-Austen-Gletscher, Gletscher in Pakistan
 K2 (auch Mount Godwin-Austen), Berg im Karakorum
 Godwins, englisch-angelsächsische Adelsfamilie
 Goodwin